

Antropologia 
 Ballroom community – sottoinsieme della cultura LGBT

Teatro 
 Ballroom – musical del 1978
 Ballroom - Gara di ballo – musical del 1992